Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1972 celebrats a la ciutat de Munic (en aquells moments República Federal d'Alemanya) es disputà una competició de bàsquet en categoria masculina. La prova es realitzà entre els dies 27 d'agost i 9 de setembre de 1972 al Rudi-Sedlmayer-Halle de la mateixa ciutat.

Comitès participants 
Participaren un total de 190 jugadors de 16 comitès nacionals diferents:

 
 
 
  Egipte

  Espanya
 
 
 

 
  Iugoslàvia
 
  Puerto Rico

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Primera ronda 
Grup A

Grup B

Ronda final

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Bàsquet 1972 

Esports als Jocs Olímpics d'Estiu de 1972
Bàsquet als Jocs Olímpics